Marktplatz 12 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Altes Rathaus (Bad Kissingen), denkmalgeschütztes ehemaliges Rathaus mit der Adresse Marktplatz 12 in Bad Kissingen
 Marktplatz 12 (Bad Neustadt an der Saale), siehe Liste_der_Baudenkmäler_in_Bad_Neustadt_an_der_Saale#Marktplatz
 Haus Zehender am Marktplatz 12 in Heilbronn
 Marktplatz 12 (Düsseldorf), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Düsseldorf
 Marktplatz 12 (Gräfenberg), denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Gräfenberg
 Marktplatz 12 (Lauterhofen), denkmalgeschütztes Giebelhaus in Lauterhofen 
 Marktplatz 12 (Wemding), denkmalgeschütztes Geschäftshaus in Wemding